Се́рро-Ла́рго ():

 Серро-Ларго — один из департаментов Уругвая.
 «Серро-Ларго» — уругвайский футбольный клуб из города Мело.